Jonas Anderson (zanger) (1972), Zweeds zangeres in Thailand
 Jonas Andersson (boogschutter) (1979), Zweeds boogschieter
 Jonas Andersson (ijshockeyer) (1981), Zweeds ijshockeyer
 Jonas Andersson (zwemmer) (1984), Zweeds zwemmer
 Jonas Andersson (speedwaycoureur) (1990),  Zweeds speedwaycoureur
 Jonas Andersson (rallynavigator) (1977), Zweeds rallynavigator
 Jonas Andersson (paralympiër) (1977), Zweeds paralympiër